Ary de Toledo Piza - humorista brasileiro 
Antonio de Toledo Piza e Almeida - historiador paulista.
Vladimir de Toledo Piza - ex-prefeito de São Paulo
Gabriel de Toledo Piza - ex-deputado provincial de São Paulo, artífice da República.
Joaquim de Toledo Piza e Almeida - jurista e ministro do Supremo Tribunal Federal
Luís de Toledo Piza Sobrinho - político brasileiro
Simão de Toledo Piza - ouvidor-geral da comarca de São Paulo na primeira metade do século XVIII

Desambiguação
Famílias do Brasil